Enrique Raúl Báez (Santa Lucía, 16 de janeiro de 1966) é um ex-futebolista profissional uruguaio, que atuava como atacante.

Carreira 
Enrique Báez se profissionalizou no Santa Lucía.

Seleção 
Enrique Báez integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 1987, sendo campeão.

Títulos 
 Uruguai
 Copa América: 1987

Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987